Baby Love – singel Nicole Scherzinger i will.i.ama
 Baby Love – brytyjski film z 1968 roku
 Baby Love – francuski film z 2008 roku